Кни́жка:
 уменьшительное от книга.
 Книжка (учёный) — чешский учёный (1533—1589).
 Книжка — часть желудка жвачных животных.

См. также 
 Сберегательная книжка
 Трудовая книжка